Bermejuela es una palabra con diversos significados:
 Achondrostoma arcasii: un pez teleósteo común en algunos ríos de la península ibérica, llamado bermejuela.
 Uva bermejuela, una variedad vinífera cultivada en las Islas Canarias.
 el nombre común de la planta Erica australis
 el nombre común de la planta Erica cinerea